Валуа́ ():

 Валуа — географическая область в регионе Иль-де-Франс, Франция.
 Валуа — графство в средневековой Франции. 
 Валуа — династия королей Франции, ведущее происхождение от дома Капетингов.
 Карл Валуа (1270—1325) — граф де Валуа, сын короля Франции Филиппа III Смелого.
 Феликс де Валуа — святой католической церкви, один из основателей ордена тринитарев, урождённый граф Вермандуа и Валуа. 
 Валуа-Анжу — Анжуйская ветвь дома Валуа.
 Валуа-Лонгвиль — побочная ветвь второго Орлеанского дома, ведущая происхождение от полководца Жана Орлеанского.
 Анри де Валуа (1602—1676), сьёр д’Орсэ — французский историк античности.
 Жорж Валуа (наст. имя Альфред-Жорж Грессан; 1878—1945) — французский политик-синдикалист.
 Ив Валуа (более известна как Лоло Феррари; (1963—2000) — французская танцовщища, порноактриса, актриса и певица.
 Нинетт де Валуа (наст. имя Идрис Станнус; 1898—2001) — английская балерина и хореограф ирландского происхождения.

См. также